

Integralne części wsi w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2
 Międzylas –  część wsi Równianki w woj. lubelskim, w pow. krasnostawskim, w gminie Rudnik
 Międzylas – przysiółek wsi Borowiczki-Pieńki w woj. mazowieckim, w pow. płockim, w gminie Słupno